Zehn Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Glory.

 HMS Glory (1747), eine Fregatte fünfter Klasse mit 44 Kanonen, die 1747 als französische Fregatte La Gloire vom Stapel lief. Sie wurde 1763 abgewrackt.
 HMS Glory (1763), eine Fregatte fünfter Klasse mit 32 Kanonen, die 1763 als HMS Glory vom Stapel lief. Sie wurde 1774 umbenannt und 1786 abgewrackt.
 HMS Glory (1781), ein Logger mit 8 Kanonen, der 1781 als französische Gloire vom Stapel lief. Sie wurde 1781 von der Royal Navy gekapert und 1783 abgewrackt.
 HMS Glory (1788), ein Linienschiff zweiter Klasse mit 98 Kanonen, das 1788 vom Stapel gelassen wurde. 1809 wurde es in ein Gefängnisschiff und 1814 in Pulverversorgungsschiff umgewandelt, ehe es 1825 abgewrackt wurde.
 HMS Gloire (1795), eine Fregatte fünfter Klasse mit 32 Kanonen, die 1795 als französische Fregatte mit gleichem Namen vom Stapel gelassen und im gleichen Jahr von der Royal Navy gekapert wurde. Sie wurde 1802 verkauft.
 HMS Gloire (1806), eine Fregatte fünfter Klasse mit 36 Kanonen, die 1806 als französische Fregatte mit gleichem Namen vom Stapel gelassen und 1806 Jahr von der Royal Navy gekapert wurde. Sie wurde 1812 abgewrackt.
 HMS Gloire (1810), eine Fregatte fünfter Klasse mit 38 Kanonen, die 1810 als französische Fregatte Iphigénie vom Stapel gelassen, 1814 Jahr von der Royal Navy gekapert und HMS Palma getauft wurde. Sie wurde im gleichen Jahr in HMS Gloirek umbenamt und 1817 verkauft.
 HMS Glory (1899), ein Canopus-Klasse Linienschiff, das 1899 vom Stapel lief. Es wurde 1920 in HMS Crescent umgetauft und wurde ein Depotschiff. 1922 wurde es abgewrackt.
 HMS Glory IV, ehemals der russische geschützte Kreuzer Askold, der 1918 von der Royal Navy gekapert wurde. Er wurde 1922 abgewrackt.
 HMS Glory (R62) war ein leichter Flugzeugträger der Colossus-Klasse, der 1943 vom Stapel lief und 1961 abgewrackt wurde.

Literatur 
 

Glory